Kolonia (Micronesië), de hoofdplaats van de Micronesische deelstaat Pohnpei
 RKVV Kolonia, een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Schaesberg
plaatsen in Polen
 Kolonia (powiat Braniewski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Braniewski
 Kolonia (powiat Szczycieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński
 Kolonia (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Olkuski
 Kolonia (powiat Chełmski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Kolonia (powiat Tomaszowski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski
 Kolonia (Podlachië), een gehucht in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sejneńskim
 Kolonia (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuskim
 Kolonia (Silezië), een gehucht in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Gliwickim
 Kolonia (Święty Krzyż), een gehucht in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowskim